Osoby:
 Christopher Anvil – amerykański pisarz

Inne:
 Anvil – kanadyjski zespół heavymetalowy
 Anvil – silnik gier wyprodukowany przez Ubisoft

Zobacz też:
 Anwil